Викторија Азаренка је освојила турнир. У финалу је победила Марион Бартоли резултатом 6:3, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Резултати на ВТА сајту
 сајт турнира

Међународно првенство Бризбејна 2009.
Међународно првенство Бризбејна — жене појединачно